Дисвинецпентанатрий — бинарное неорганическое соединение
свинца и натрия
с формулой NaPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дисвинецпентанатрий образует кристаллы

.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 391°C .

Примечания 

Соединения натрия
Соединения свинца
Интермателлиды